Macclesfield – miasto w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Macclesfield – miasto w Australii
 Macclesfield – miasto w USA
 Macclesfield – dystrykt (borough) w Anglii, w hrabstwie Cheshire